Lista das 500 comunas do departamento francês de Meuse.

|}

Meuse